Norman Fucking Rockwell может означать:

 Norman Fucking Rockwell! — шестой студийный альбом американской певицы Ланы Дель Рей, вышедший в 2019 году.
 «Norman Fucking Rockwell» — заглавная песня с вышеупомянутого альбома.